Il doppio femminile  del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Arina Rodionova e Melanie South che hanno battuto in finale Stephanie Bengson e Tyra Calderwood 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Ksenija Lykina (semifinali)
 Arina Rodionova /  Melanie South (Campionesse)

 Stephanie Bengson /  Tyra Calderwood (finale)
 Shūko Aoyama /  Kotomi Takahata (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

McDonald's Burnie International 2012